A 2010–2011-es magyar nemzeti labdarúgó-bajnokság másodosztálya harminckét csapat részvételével, 2010 augusztusában rajtolt, és 2011 júniusában ért véget. Az egyesületeket két tizenhat fős csoportra, keletire illetve nyugatira osztották.

Résztvevők

Keleti-csoport

Nyugati-csoport

Keleti-csoport

A bajnokság végeredménye 

|gy3=i|megjegyzés=B MTK Budapest kiesése miatt a az MTK Budapest II kiesett a

Kereszttáblázat

Fordulók

Nyugati-csoport

A bajnokság végeredménye

Kereszttáblázat 

Mindkét Pécs–Barcs mérkőzést Pécsett játszották.

Fordulók

Lásd még 
 2010–11 a magyar labdarúgásban
 2010–2011-es magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály)
 2010–2011-es magyar labdarúgókupa
 2010–2011-es magyar labdarúgó-ligakupa
 2011-es Borsodi teremlabdarúgó-bajnokság

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A Magyar labdarúgó-szövetség hivatalos oldala 
 MLSZ-adatbank 

Magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 2